Калпитское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Малая Калпита. На территории поселения находилось 6 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Семлёвское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 170,74 км²
 Расположение: юго-западная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Семлёвским сельским поселением
 на востоке — с Заводским сельским поселением
 на юге — с Угранским районом
 на юго-западе — с Дорогобужским районом
 на северо-западе — с Сафоновским районом
 Крупные реки: Осьма.
 По территории поселения проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Малая Калпита, деревня
 Большая Калпита, деревня
 Дружба, деревня
 Кухарево, деревня
 Новоселки, деревня
 Старое Раменье, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году